Прунень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Зернешть.
 Прунень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Алуніш.